Dolgow steht für: 
 den russischen Familiennamen "Dolgow" (russisch: Долгов, siehe Link auf die russische Seite, gesprochen "dolgoff"). 
 den deutschen Familiennamen "Dolgow" (gesprochen: "dolgoh"). 
 das deutsche Dorf Dolgow im Wendland (Niedersachsen), Ortsteil von Wustrow 

Herkunft: slaw. dolgyi = lang 

Der Familienname "Dolgow" ist somit das slawische (russische / wendische) Äquivalent zu den deutschen Familiennamen "Lang" oder "Lange".

Prominente Namensträger:

 Dmitri Alexandrowitsch Dolgow (1860–1939), russischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg
 Igor Dolgow (* 1957), ukrainischer Diplomat
 Konstantin Jurjewitsch Dolgow (* 1966), russischer Handballspieler und -trainer
 Pjotr Iwanowitsch Dolgow (1920–1962), sowjetischer Testpilot und Raumfahrtpionier